Mužská čtyřhra Erste Bank Open 2019 probíhala ve druhé polovině října 2019. Do deblové soutěže vídeňského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu Wiener Stadthalle nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Joe Salisbury a Neal Skupski, jehož členové nestartovali společně. Skupski se rozhodl zúčastnit paralelně hraného Swiss Indoors v Basileji. Spoluhráčem Salisburyho se stal Ram.

Vítězem se stal čtvrtý nasazený, americko-britský pár Rajeev Ram a Joe Salisbury, který ve finále za 1.47 hodiny zdolal polsko-brazilské turnajové jedničky Łukasze Kubota s Marcelem Melem. Po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–7 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–5]. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 500 bodů a získali druhou společnou trofej po výhře na Dubai Tennis Championships 2019. Ram vybojoval devatenáctý deblový titul na okruhu ATP Tour a pro Salisburyho to bylo čtvrté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 

  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (finále)
  Mate Pavić /  Bruno Soares (odstoupili)
  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (semifinále)
  Rajeev Ram /  Joe Salisbury (vítězové)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Vienna Open
Tenis v Rakousku v roce 2019
ATP Tour 2019